Dummy [] (engl. für Attrappe, Platzhalter) steht für:

Person- oder Tier-ähnlich:
 Crashtest-Dummy, eine mit zahlreichen Sensoren ausgestattete Puppe in Form eines Menschen oder Tieres, die bei der Unfallforschung (Crashtests) von Fahr- und Flugzeugen verwendet wird
 Paradummy, eine Fallschirmjägerpuppe, welche meist für militärische Zwecke benutzt wird

Nutzgegenstand:
 ein hölzernes Trainingsgerät für Kampfkünste, siehe Mu ren zhuang
 ein Gegenstand, der zum Apportiertraining für Hunde benutzt wird, siehe Apportieren
 ein Futterdummy in der Hundeausbildung

Technik:
 einen Platzhalter oder eine vorerst nicht benötigte Variable beim Programmieren
 in der Computertechnik eine Datei, die angelegt wird, um die Funktionsweise eines Programms oder Versuchsaufbaus zu testen
 in der Regression (Statistik) eine Dummy-Variable
 eine unter Elektrotechnikern verbreitete engl. Bezeichnung für Ersatzlast

Kunst und Kultur:
 eine Attrappe für künstlerische Zwecke oder Tests
 eine Nullnummer einer Zeitschrift oder Zeitung vor der Neueinführung bzw. vor einem Relaunch, um die Optik begutachten zu können
 Dummy (Gesellschaftsmagazin), ein Gesellschaftsmagazin
 Dummy (Album), ein Musikalbum der Band Portishead
 Dummy (Film), eine Filmkomödie aus dem Jahr 2002
 Crash Test Dummies, eine kanadische Rockband
 der Partner des Alleinspielers im Bridge (Kartenspiel)

Siehe auch:
 Dummies